Un fluorophosphate est un composé chimique comportant du phosphore à l'état d'oxydation +V lié à du fluor (à l'état d'oxydation habituel, −I). Chaque atome de phosphore y est lié à un ou plusieurs atomes de fluor (le plus souvent un, deux ou six : monofluorophosphates, difluorophosphates et hexafluorophosphates) et  à un ou plusieurs atomes d'oxygène (à l'état d'oxydation habituel, −II).

Il existe des fluorophosphates organiques et inorganiques. Ces derniers peuvent être ioniques, avec notamment pour anion  (monofluorophosphates),  (difluorophosphates) ou  (hexafluorophosphates).